Çavuşlu ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Çavuşlu (Midyat), Kleinstadt im Landkreis Midyat der türkischen Provinz Mardin
 Çavuşlu (Bala), Ortschaft im Landkreis Bala der türkischen Provinz Ankara
 Çavuşlu (Baskil), Ortschaft im Landkreis Baskil der türkischen Provinz Elazığ
 Çavuşlu (Bayramiç), Ortschaft im Landkreis Bayramiç der türkischen Provinz Çanakkale
 Çavuşlu (Bismil), Ortschaft im Landkreis Bismil der türkischen Provinz Diyarbakır
 Çavuşlu (Borçka), Ortschaft im Landkreis Borçka der türkischen Provinz Artvin
 Çavuşlu (Daday), Ortschaft im Landkreis Daday der türkischen Provinz Kastamonu
 Çavuşlu (Dargeçi), Ortschaft im Landkreis Dargeçi der türkischen Provinz Mardin
 Çavuşlu (Derince), Ortschaft im Landkreis Derince der türkischen Provinz Kocaeli
 Çavuşlu (Devrekani), Ortschaft im Landkreis Devrekani der türkischen Provinz Kastamonu
 Çavuşlu (Doğanşehir), Ortschaft im Landkreis Doğanşehir der türkischen Provinz Malatya
 Çavuşlu (Eflani), Ortschaft im Landkreis Eflani der türkischen Provinz Karabük
 Çavuşlu (Hopa), Ortschaft im Landkreis Hopa der türkischen Provinz Artvin
 Çavuşlu (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Çavuşlu (Pervari), Ortschaft im Landkreis Pervari der türkischen Provinz Siirt
 Çavuşlu (Sorgun), Ortschaft im Landkreis Sorgun der türkischen Provinz Yozgat
 Çavuşlu (Tarsus), Ortschaft im Landkreis Tarsus der türkischen Provinz Mersin
 Çavuşlu (Uzunköprü), Ortschaft im Landkreis Uzunköprü der türkischen Provinz Edirne
 Çavuşlu (Vakfıkebir), Ortschaft im Landkreis Vakfıkebir der türkischen Provinz Trabzon